Denumirea Stadionul Orășenesc se poate referi la:

Stadionul Orășenesc (Bălți)
Stadionul Orășenesc (Buftea)
Stadionul Orășenesc (Mioveni)
Stadionul Orășenesc (Ovidiu)
Stadionul Orășenesc (Rîbnița)
Stadionul Orășenesc (Tiraspol)